Capparales är en ordning av tvåhjärtbladiga växter. Enligt Catalogue of Life ingår Capparales i klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen fanerogamer och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Capparales 922 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Capparales